Nazareno – abitante o nativo di Nazaret, in Palestina
 Nazareno – soprannome di Gesù
 Nazareno – ebreo che ha professato un particolare voto religioso a Dio
 Nazareno – Pittore di un movimento purista del XIX secolo
 Nazareno – nome di persona
 Collegio Nazareno – una delle più antiche scuole di Roma, ora sita in Via del Bufalo, fondata da Giuseppe Calasanzio

Geografia 
 Nazareno – comune del Brasile
 Nazareno – comune dell'Argentina

Politica 
 Nazareno – soprannome della dirigenza del Partito Democratico
 Patto del Nazareno – Nome dell'accordo politico siglato nel 2014 fra Renzi e Berlusconi per l'effettuazione delle riforme istituzionali